Саби́на Бава́рская (; ) — баварская принцесса из дома Виттельсбахов, дочь Альбрехта IV Мудрого, герцога Баварского. В замужестве герцогиня Вюртембергская.

Биография

Ранние годы 
Сабина Баварская родилась 24 апреля 1492 года в Мюнхене. Она была дочерью Альбрехта IV Мудрого, герцога Баварского и Кунигунды, эрцгерцогини Австрийской, дочери Фридриха III, императора Священной Римской империи и Леоноры Португальской.

В 1498 году шестилетнюю принцессу обручили с Ульрихом (8.2.1487 — 1519), герцогом Вюртембергским, которому было одиннадцать лет. Брак преследовал политические цели. Таким образом её отец и дядя, будущий император Максимилиан I, рассчитывали укрепить союз с герцогством Вюртембергским против Швейцарии и Французского королевства.

В 1508 году Сабине Баварской исполнилось шестнадцать лет. Этот возраст считался достаточным для замужества. Однако герцог оказался влюбленным в Елизавету Бранденбург-Ансбахскую, гостившую у него в Нюртингене. В январе 1509 года он появился в Мюнхене и подтвердил легитимность брачного договора, но не спешил с его исполнением. В 1510 году Елизавета Бранденбург-Ансбахская была выдана замуж за Эрнста Баден-Дурлахского. Тогда же, по решению императора Максимилиана I, дата свадьбы его племянницы и герцога была назначена на 2 марта 1511 года. Свадебные торжества длились две недели. На них было приглашено более семи тысяч гостей. Вокруг замка в Штутгарте бесплатно угощали всех подданных. По условиям брачного договора, выйдя замуж, Сабина Баварская отказалась от отцовского и материнского наследств.

Замужество 
Брак Сабины Баварской не был счастливым. Оба супруга имели склонность к гневу и домашнему насилию. В этом браке родились всего два ребёнка, дочь и сын:
  (13.1.1513 — 28.6.1530), принцесса Вюртембергская, умерла незамужней;
 Кристоф (12.5.1515 — 28.12.1568), герцог Вюртембергский, 24 февраля 1544 года сочетался браком с Анной (28.12.1526 — 20.5.1589), принцессой Бранденбург-Ансбахской.

Герцогиня жила в замке Урах. Вскоре после рождения детей, герцог вступил в отношения с Урсулой фон Гуттен, урождённой , женой его шталмейстера Ганса фон Гуттена. Когда муж узнал об измене жены, герцог убил его.

Отношения между Сабиной и Ульрихом обострились после того, как герцог решил объединить свой двор в Штутгарте с двором жены в Урахе. Он опасался низложения и провозглашения новым герцогом сына при регентстве герцогини. Сабина обратилась за поддержкой к своему дяде, императору Максимилиану I. Она обвинила Ульриха в неадекватном поведении. Император поддержал племянницу и предложил ей покинуть мужа. Осенью 1515 года герцогиня отправилась с двумя детьми из Ураха в Штутгарт. В Нюртингене она остановилась у Елизаветы Бранденбург-Ансбахской, вдовы Эберхарда II, герцога Вюртембергского. Здесь герцогиня, встретилась герцогом и выразила согласие на переезд в Штутгарт. За день до переезда, Сабина бежала из замка в Нюртингене. Побег был организован  по приказу императора Максимилиана I. Герцогиня бежала без детей сначала в Эхинген, откуда переехала в Мюнхен.

Сабина написала письмо Елизавете Бранденбург-Ансбахской, в котором извинялась за поспешный отъезд и просила заботиться о её детях и младшей сестре. В конфликт между мужем и женой оказались вовлечены феодалы и ландтаги Баварского и Вюртмебергского герцогств. В разговоре с герцогом император отрицал свою причастность к организации побега племянницы, и сказал, что желает супругам скорейшего примирения. Ландтаг Вюртембергского герцогства поддержал Ульриха. В декабре 1515 года Сабина в послании к Вюртембергскому ландтагу объяснила причины своего бегства. Ульрих заявил, что обвинения, выдвинутые против него женой, являются фиктивными. Тем не менее, ландтаг Баварского герцогства, по просьбе Сабины, начал расследование дела о злоупотреблениях её мужа, направив эмиссаров за сведениями в города Штутгарт, Урах, Кирххайм и Тюбинген.

Спор завершился 11 октября 1516 года, когда император Максимилиан I объявил герцога под имперской опалой за нарушение мира, вызванного убийством Ганса фон Гуттена и неуважением к герцогине. Ульрих был вынужден подписать Блаубойрерский контракт, одним из пунктов которого значилась выплата Сабине материальной компенсации за причинённый ей моральный ущерб. Однако, отношения между супругами не наладились, так, как герцог категорически отказывался признать себя виновным в несчастьях их брака. В январе 1519 года, после смерти императора Максимилиана I, Ульрих напал на город Ройтлинген, чем спровоцировал войну против Швабского союза, которая закончилась его изгнанием. 

В апреле 1519 года Сабине вернули детей, которые до этого находились в замке Хоэнтюбинген. Вместе с ними она вернулась из Мюнхена в Урах. Новый император, Карл V, забрал Кристофа к императорскому двору в Инсбруке, а Анну оставил с матерью в Урахе. В 1521 году Сабина сделала значительные пожертвования в аббатства Цвифальтен и .

Поздние годы 
Когда в 1551 году новым герцогом Вюртембергским стал её сын Кристоф, она вернулась и поселилась в Нюртингене, где находилась официальная резиденция вдовствующей герцогини Вюртембергской.

Сабина Баварская была образованной женщиной. При её малом дворе в Нюртингене собирались сторонники протестантизма в Вюртемберге.

Генеалогия

Примечания

Литература

Ссылки 
  

Герцогини Вюртембергские
Принцессы Баварии
Похороненные в Тюбингене